

Sigle 
 Renault 8 – automobile della Renault

Astronomia 
 R8 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 R8 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 R8 – codice vettore IATA di Kyrgyzstan Airlines

Trasporti 
 R8 – tangenziale di Courtrai (Belgio)

Altro 
 Audi R8 – automobile dell'Audi